Лена Зофи Обердорф (; родилась 19 декабря 2001) — немецкая футболистка, полузащитник женской команды «Вольфсбург» и женской сборной Германии по футболу.

Клубная карьера 
Летом 2018 года подписала свой первый профессиональный контракт с клубом «Эссен». До этого играла в любительском клубе пятого дивизиона мужского чемпионата Германии «Шпрокхёфель», выступая вместе с юношами.

Карьера в сборной 
Выступала за женские футбольные сборные Германии до 15, до 16, до 17, до 19, до 20 лет.

В 2017 году в составе сборной до 17 лет выиграла чемпионат Европы среди девушек до 17 лет.

В 2019 году дебютировала в составе главной женской сборной Германии. Сыграла на чемпионате мира среди женщин, который прошёл во Франции.

Голы за первую сборную

Достижения

Командные достижения 
 Германия (до 17 лет)
 Победитель чемпионата Европы среди девушек до 17 лет: 2017

 Германия (до 17 лет)
 Серебряный призёр Чемпионата Европы: 2022

Личные достижения 
 «Золотой игрок» чемпионата Европы среди девушек до 17 лет: 2017
 Бронзовая медаль Фрица Вальтера: 2018
 Лучший молодой игрок чемпионата Европы: 2022

Примечания

Ссылки 
 

Футболистки Германии
Игроки женской сборной Германии по футболу
Игроки ЖФК «Эссен»
Игроки ЖФК «Вольфсбург»